Dröll ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Dröll (1897–1969), deutscher Politiker (KPD)
 Thomas Dröll, deutscher Basketballtrainer